К-Д ЛАБ — российская компания, разработчик компьютерных игр. Фирменный стиль игр от К-Д ЛАБ — это сюрреалистические игровые вселенные, подчиняющиеся странным законам; необычные жанры и эксперименты с игровыми принципами. Первой из них стали «Вангеры», одной из последних — «Периметр».

История 
Компания была основана осенью 1995 года в Калининграде. Успешное развитие и разработка качественных оригинальных игр, которые были заявлены новым игроком рынка, были подтверждены почти сразу же. Первая же разработанная игра, «Вангеры», стала одним из самых необычных проектов 1998 года, и, помимо наград от российской и зарубежной игровой прессы, заслужила преданность поклонников.

В начале 1999 года команда К-Д ЛАБ приступает к разработке «Мехосомы». Концепция необычна: «походовые гонки» сборно-разборных мехосов (которые игра унаследовала из мира «Вангеров»). Одной только концепции для полноценной игры недостаточно. Разработка продвигается тяжело, после долгих экспериментов над игровым процессом было решено добавить традиционное аркадное управление (вдобавок к походовому), переделать стилистику игры и вселенную. Технология анимации сменилась на полигональную. Так появились «Самогонки».

После этого начинается разработка второй большой игры К-Д ЛАБа — «Периметра». И, как и в других из миров Униванга, она начинается с концепции: стратегия терраморфинга, «молельщики» и война за территорию.

В 2001 году был подписан контракт на издание «Периметра» между крупным российским издателем «1С» и К-Д ЛАБ. Осенью того же года были изданы «Самогонки» («Spanking Runners» для англоязычной аудитории).

«Периметр» был издан в 2004 году, на этот раз 1C и Codemasters соответственно.

В октябре 2004 К-Д ЛАБ объявила о создании новой торговой марки KDV Games. Команда KDV Games сфокусировалась на разработке системы управления проектом Vista Engine и стратегии реального времени «Maelstrom».

Компьютерная игра «Maelstrom» поступила в продажу 2 февраля 2007 года.

Компьютерные игры

Флагманы 
 Вангеры
 Самогонки
 Периметр и Периметр: Завет Императора.
 Maelstrom: The Battle for Earth Begins
 Периметр 2: Новая Земля

Концепты 
 Brainy Ball
 BIPROLEX +
 МОБЛ

Сериалы 
 «Ну, погоди! Выпуск 2. Круглый счёт» — головоломки, основанные на идеях Brainy Ball
 «Ну, погоди! Выпуск 3. Песня для зайца»
 «Братья Пилоты 3D. Дело об Огородных вредителях»
 «Братья Пилоты 3D. Тайны Клуба Собаководов»

Мультфильмы 
 «Карлик Нос» — игра, основанная на одноимённом мультфильме

Технологии 
Причудливые пейзажи Цепи Потерянных Миров требовали необычных инструментов для своего воплощения. Специально для «Вангеров» был написан движок Surmap ART. Традиция создавать собственные инструменты для своих проектов продолжилась: особенности терраформирования для «Периметра», QD Engine — профессиональный программный пакет для создания игр в жанре приключения/квест, Vista Engine — IDE для Maelstrom. QD Engine использовался не только во внутренних проектах, но и нашёл применение в других играх, изданных «1С».

Команда разработчиков 
 Андрей «KranK» Кузьмин — основатель и ведущий игровой дизайнер компании. Покинул К-Д ЛАБ в 2004 году и основал новую компанию. Погиб в результате ДТП 5 ноября 2022 года.
 Юлия Ylitka Шапошникова(Новикова)-генеральный директор компании 
 Евгений «Steeler» Худенко
 Михаил «ChSnark» Пискунов
 Александр «Sicher» Котляр
 Виктор «Ruber» Краснокутский
 Олег «White» Беляев
 Влад Спицкий

Награды 
 КРИ-2004. «Лучшая игра для PC» за «Периметр»
 КРИ-2004. «Лучший игровой дизайн» за «Периметр»
 Награды журнала Game.EXE, 2004. «Левая Резьба Года» за «Периметр»
 Награды журнала Game.EXE, 2001. «Левая Резьба Года» за «Самогонки»
 «Самогонки» — лучшая аркада 2001 года по итогам открытого голосования Absolute Top
 IGF 2000. Игра СамоГонки (Moonshine Runners) выбрана в число девяти финалистов IGF 2000 и получила звание «Independent Games Festival Winner».
 Награды журнала Game.EXE, 1998. «Левая Резьба Года» за «Вангеров»
 ENIX Game Software Contest II 1998. Grand Prix (200 000 $) присужден игре MOBL (Artificial Life Simulator).
 ENIX Internet Entertainment Contest 1996. Второй приз (Second Prize, 10 000 $) за головоломку Brainy Ball.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Изданные игры
 История компании от появления идеи до сегодняшнего дня
 Репортаж о К-Д ЛАБ на ТВ
 Страница компании на dailytelefrag
 Perimeter Ships in North America
 Дом, который построил КранК. История компании от истоков в журнале Игромания
 Cтраница компании на сайте «Игромании»
 Cправка о компани на MobyGames
 Indie Games Finalists. СамоГонки (Moonshine Runners) от К-Д ЛАБ в финале Independent Games Festival
 Калининградских «Вангеров» от K-D Lab увидит весь мир
 Говорит и показывает КранК. Репротаж журнала Game.EXE о К-Д ЛАБ

Производители компьютерных игр России
Предприятия Калининграда